Until the End – singolo dei The Coffinshakers del 2001
 Until the End – album delle Kittie del 2004
 Until the End – singolo dei Breaking Benjamin del 2007, dall'album Phobia
 Until the End – singolo di Norah Jones del 2007, dall'album Not Too Late
 Until the End – singolo dei Master Blaster del 2010
 Until the End – EP dei Coldrain del 2014
 Until the End – gruppo musicale statunitense